BCE Canadian Masters 1988 – profesjonalny turniej rankingowy snookera rozgrywany w dniach 26 października – 5 listopada 1988 w Toronto (kwalifikacje rozgrywane były w Wielkiej Brytanii). Pierwsza runda fazy zasadniczej odbywała się w Chinos Hotel, zaś następne fazy – w Minkler Auditorium. Był to pierwszy i jedyny turniej rankingowy rozgrywany pod tą nazwą. Zwycięzcą turnieju był Jimmy White, pokonując w finale Steve'a Davisa 9 do 4.

Drabinka turniejowa

Finał

Przypisy 

Canadian Masters
1988 w sporcie